Ansgar Beckermann (ur. 1945) – niemiecki filozof
 Eberhard Beckermann (1576-1641) – generał z czasów wojny trzydziestoletniej